Сезон ФК «Волинь» 2012—2013 — 12-й сезон для луцької «Волині» у вищому дивізіоні чемпіонату України. Перший сезон під керівництвом Анатолія Дем'яненка. Команда виступала у Прем'єр-лізі та кубку України.

Склад 
Склад команди поданий відповідно до офіційного сайту клубу, станом на 9 серпня 2012.

 (капітан)

 (в оренді з «Арсеналу» (Київ))

В оренді 

 (в оренді в «Оболоні»)

Змагання

Прем'єр-ліга 2012/13

Результати змагання

Результати по раундах

Результати матчів 

{{Звіт про матч детальний прихований 2
|дата = 
|час = 19:00 EET (UTC+3)
|температура = 
|раунд = 13-й тур
|команда1 = «Арсенал»
|рахунок = 1:1
|протокол = [ Звіт]
|команда2 = «Волинь»
|голи1 = Адія 
|голи2 = Овонікоко

Турнірна таблиця 

|}

Кубок України 2012/13

Статистика гравців

Бомбардири

Матчі та голи 

|-
|colspan="14"|Гравці, які залишили клуб по ходу сезону:

|}

Дисциплінарні порушення

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Українські футбольні клуби в сезоні 2012–2013
Волинь (футбольний клуб)